A 2004. évi nyári olimpiai játékok női páros teniszversenyét a Li Ting, Szun Tien-tien alkotta kínai duó nyerte, a spanyolok kettőse előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Szvetlana Kuznyecova / Jelena Lihovceva (Második kör)
  Conchita Martínez / Virginia Ruano Pascual Ezüstérmesek
  Martina Navratilova / Lisa Raymond (Negyeddöntősök)
  Alicia Molik / Rennae Stubbs (Negyeddöntősök)

<ol start="5">
  Shinobu Asagoe / Szugijama Ai (Elődöntősök)
  Myriam Casanova / Patty Schnyder (Második kör)
  Paola Suárez / Patricia Tarabini (Elődöntősök)
  Li Ting / Szun Tien-tien (Olimpiai bajnokok)

Tábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források 
 Eredmények 

N2